Only Model A steht für:
 Only Model A (1909), einen Personenwagen der Only Motor Car Company
 Only Model A (1912), einen Personenwagen der Only Motor Car Company